Василинки () — деревня в Слуцком районе Минской области Белоруссии. Относится к Бокшицкому сельсовету. Находится в 3 км севернее Слуцка.

Инфраструктура 
 Магазин

Примечания

Литература 
 Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Слуцкага р-на і г. Слуцка: у 2 кн. / уклад. В. С. Відлога; рэдкал.: Г. К. Кісялёў (гал. рэд.) і інш.; маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БЕЛТА, 2000—2001.

Ссылки 
 Слуцкий районный исполнительный комитет 

Населённые пункты Слуцкого района